Hemiphacidiaceae är en familj av svampar. Hemiphacidiaceae ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Disksvampar
Hemiphacidiaceae